Publi Licini Cras - Publius Licinius Crassus  - va ser un magistrat romà de la gens Licínia que portava el cognomen de Crassí. Va ser pretor l'any 57 aC. Va afavorir el retorn de Ciceró de l'exili (55 aC). Hi ha dubtes sobre la seva relació amb la gens Licínia, i podria ser la mateixa persona mencionada simplement com a Licini Cras Dives.

Referències 

Pretors del segle I aC
Publi Licini Cras
Jutges europeus